Blato bezeichnet in einigen Südslawische Sprachen Sumpf.

Blato heißen:

Blato, Gemeinde auf der Insel Korcula in Kroatien
Blato (Mljet), Gemeinde auf der Insel Mljet in Kroatien
Blato (Nová Bystřice), Ortsteil von Nová Bystřice, Tschechien
Blato (Mikulovice), Ortsteil von Mikulovice, Tschechien
Blato, Einschicht in der Gemeinde Úmyslovice, Tschechien
Blato, slowenischer Name für Moos im Jauntal, Gemeinde Gallizien, Österreich
Blato (Crna Reka), Nebenfluss der Crna Reka in Mazedonien

Bláto heißen:
Bláto, ehemals größter Fischteich in Böhmen,  
Bláto, Ortsteil von Uhlířské Janovice, Tschechien
Bláto, Wüstung auf dem Truppenübungsplatz Boletice, Tschechien

Siehe auch:
Plato (Begriffsklärung)
Platow